Schweizerhaus steht für:
 die Formengruppe der traditionellen Bauweisen des zentralen Alpenraums, siehe Schweizer Bauernhaus 
 einen historistischen Landhausstil, siehe Schweizerstil

Schweizerhaus ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schweizerhaus (Wilkau-Haßlau), Siedlung in der Stadt Wilkau-Haßlau, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Schweizerhaus (Gemeinde Bad St. Leonhard), Ort bei Bad St. Leonhard im Lavanttal im Bezirk Wolfsberg, Kärnten

Schweizerhaus ist der Name folgender Gebäude:

 Leiner Berg, ehemaliges Forsthaus bei Dessau
 Schweizerhaus (Alexisbad)
 Schweizerhaus (Cuxhaven)
 Schweizerhaus (Dresden)
 Schweizerhaus (Erlangen)
 Schweizerhaus (Kreuzbergl), Klagenfurt
 Schweizerhaus (Niederschlesien)
 Schweizerhaus (Rommelshausen)
 Schweizerhaus (Schlangenbad) 
 Schweizerhaus (Trechtingshausen)
 Schweizerhaus (Weyher in der Pfalz)
 Schweizerhaus (Wien)

Siehe auch:
 Schweizerhäuschen (Leipzig)